Dragør (gemeente), gemeente in Denemarken
 Dragør (parochie), parochie in Denemarken
 Dragør (plaats), plaats in Denemarken